Соревнования XX Маккабиады прошли в Израиле с 4 по 17 июля 2017 года.
На турнир прибыли 10000 спортсменов из 76 стран и двух спортивных организаций Маккаби.
Открытие соревнований проходило на стадионе «Тедди» в Иерусалиме.

Факел Маккабиады 
Факел игр 20-й Маккабиады создали Боаз Менашри и Ор Бен Нифла, выпускники академии Бецалель, и креативный советник Итай Балаиш. Факел представляет собой фигуру весом 845 г и высотой 65 см.

Открытие Маккабиады 2017 
Семь человек получили право нести факел Маккабиады в день открытия игр.
  Ор Сассон — дзюдо, обладатель бронзовой медали Олимпиады 2016
  Ярден Джерби — дзюдо, обладательница бронзовой медали Олимпиады 2016
  Энтони Эрвин — плавание, чемпион Олимпиады 2000 и двукратный чемпион Олимпиады 2016
  Фабьен Жило — плавание, чемпион Олимпиады 2012
  Омри Касспи — баскетбол, играет в НБА
  Нета Ривкин — художественная гимнастика, бронзовый призёр чемпионата мира 2011, серебряный призёр чемпионата Европы 2011, бронзовый призёр Европейских игр 2015
  Моран Самуэль — баскетбол, академическая гребля, чемпионка мира по гребле 2015 года среди паралимпийцев, бронзовый призёр по гребле паралимпийских игр 2016

Шествие факела началось в день открытия Маккабиады, 6 июля, из тель-авивского порта. Первой факел понесла Нета Ривкин. Далее факел был передан участникам традиционного мотопробега.
В 20:00 на иерусалимском стадионе «Тедди» началась церемония открытия Маккабиады. Присутствовало 30000 зрителей. Среди них президент Израиля Реувен Ривлин, премьер-министр Биньямин Нетаньяху, председатель союза Маккаби Яир Гамбургер, а также мэр Иерусалима Нир Баркат. Во время парада спортивных делегаций с видеообращением к участникам соревнований обратились главы государств Австралии, Великобритании, Венгрии, Германии, Аргентины, Мексики, Канады и Франции. После парада стран-участниц клятву участников игр зачитал израильский теннисист Ноам Гершони, а от имени спортивных судей израильский рефери Авраам Кляйн, побывавший на трех чемпионатах мира (1970, 1978, 1982), (обслуживавший в Испании Италия — Бразилия — 3:2).
Министр спорта и культуры Мири Регев открыла Маккабиаду 2017.
Затем на стадионе, с факелом игр, появился израильский дзюдоист Ор Сассон. Ор передал эстафету Моран Самуэль, а она Энтони Эрвину, который зажёг огонь Маккабиады.

Гости Маккабиады

Страны-участницы 
76 страны и команды международного союза Маккаби и европейской конфедерации Маккаби приняли участие в 20-й Маккабиаде
 В скобках указано количество спортсменов представляющих данную страну согласно официальному сайту Маккабиады и данных, полученных во время открытия соревнований.

Дебютанты соревнований 
В соревнованиях Маккабиады 2017, дебютировали спортсмены 11 стран.

 Барбадос Вьетнам Доминиканская республика Каймановы острова Китай Тайвань

 Республика Корея Сингапур Таиланд Ямайка Япония

Виды спорта Маккабиады 
Соревнования пройдут по 37 видам спорта и 47 спортивным дисциплинам.

 Академическая гребля
 Бадминтон
 Баскетбол
 Бридж
 Спортивная борьба
 Вольная борьба
 Греко-римская борьба
 Лоун Боулз
 Велоспорт
 Индивидуальная гонка с раздельным стартом
 Групповая гонка
 Водные виды спорта
 Водное поло
 Плавание
 Плавание в открытой воде
 Волейбол
 Волейбол
 Пляжный волейбол
 Гандбол
 Гимнастика
 Спортивная гимнастика
 Художественная гимнастика
 Гольф
 Дзюдо
 Каратэ
 Конный спорт
 Выездка
 Конкур
 Крикет
 Лакросс
 Лёгкая атлетика
 Беговые виды лёгкой атлетики
 Технические дисциплины лёгкой атлетики
 Полумарафон
 Настольный теннис
 Нетбол
 Регби
 Регби-7
 Регби-15
 Сквош
 Софтбол
 Стрельба из лука
 Классический лук
 Блочный лук
 Теннис
 Триатлон
 Тхэквондо
 Фехтование
 Футбол
 Футзал
 Хоккей на траве
 Хоккей с шайбой
 Шахматы
 Maccabi Man & Woman
 Триатлон
 Велоспорт
 Плавание в открытой воде
 Полумарафон
 Паралимпийская Маккабиада
 Паралимпийское плавание
 Баскетбол на колясках
 Теннис на инвалидных колясках
 Настольный теннис

Галерея — спортивные объекты Маккабиады 2017

Календарь соревнований

Открытые соревнования 
Расписание соревнований

Соревнования среди юниоров 
Расписание соревнований

Соревнования среди ветеранов 
Расписание соревнований

Соревнования паралимпийцев 
Расписание соревнований

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт XX Маккабианских игр (Архив)
 Маккабиада 2017 в Фейсбуке
 
 
 
 
 

Маккабиада 2017